Pueyrredón puede referirse a:

Como apellido 
 El apellido Pueyrredón.
 Juan Martín de Pueyrredón (1777-1850), militar y político argentino.
 Juana María Pueyrredón (1775-1812), patricia argentina, hermana del anterior.
 Feliciano José Pueyrredón, sacerdote argentino, hermano de los dos anteriores.
 José Cipriano Andrés de Pueyrredón (1779-1827), militar argentino, hermano de los anteriores.
 Juan Andrés de Pueyrredón (f.1842), militar argentino, hermano de los anteriores.
 Diego José de Pueyrredón (f.1812), militar argentino, hermano de los anteriores.
 Prilidiano Pueyrredón (1823-1870), pintor y arquitecto argentino, hijo del primero.
 Honorio Pueyrredón (1876-1945), jurisconsulto, profesor universitario, político y diplomático argentino.
 César "Banana" Pueyrredón (n.1952), compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico.
 Jacinto Pebe Pueyrredón (1914-2003), músico de folclore peruano.

Sitios geográficos 
 El barrio Pueyrredón (Comodoro Rivadavia), barrio de la ciudad de Comodoro Rivadavia (Argentina).
 El barrio Pueyrredón (Córdoba) (otrora llamado «Barrio Inglés»), importante barrio de la ciudad de Córdoba (Argentina).
 El lago Cochrane/Pueyrredón, lago en la Patagonia argentina, compartido con Chile, en cuya jurisdicción lleva el nombre de «lago Cochrane».
 El partido de General Pueyrredón, partido de la provincia de Buenos Aires (Argentina), cuya cabecera es la ciudad de Mar del Plata.
 La plaza General Pueyrredón, la plaza principal del barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Torres Pueyrredón, complejo habitacional en la localidad de Avellaneda, en el partido homónimo, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Villa Juan Martín de Pueyrredón, localidad del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Villa Lynch Pueyrredón, localidad rural de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Villa Pueyrredón, barrio de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

Sitios viales en Argentina 

 La avenida Pueyrredón, avenida en la ciudad de Buenos Aires.
 La avenida Juan Martín de Pueyrredón, avenida en la ciudad de Córdoba.
 La avenida Doctor Honorio Pueyrredón, avenida en la ciudad de Buenos Aires.
 El puente Pueyrredón, puente que cruza el Riachuelo, uniendo la calle Vieytes de la ciudad de Buenos Aires y la avenida Presidente Bartolomé Mitre de la Ciudad de Avellaneda.
 El Nuevo Puente Pueyrredón, puente que cruza el Riachuelo, uniendo la autopista Presidente Arturo Frondizi de la ciudad de Buenos Aires y las avenidas Presidente Bartolomé Mitre e Hipólito Yrigoyen, ambas en la ciudad de Avellaneda.
 Variante Pueyrredón, avenida en la ciudad de Córdoba.

Miscelánea 
 La Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, institución educativa de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Húsares de Pueyrredón, cuerpo militar formado por el general Pueyrredón.
 ARA Pueyrredón, crucero acorazado de la Armada Argentina.
 General Pueyrredón (buque), buque tanque de la empresa petrolera estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
 Pueyrredón Rugby Club, club de rugby de la ciudad de Mar del Plata (Argentina).
 El museo Juan Martín de Pueyrredón, museo de historia ubicado en el partido de San Isidro, cerca de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).